bao (inaczej: bau, baozi) – potrawa kuchni chińskiej (kluski gotowane na parze) 
 BaO (tlenek baru) – nieorganiczny związek chemiczny
 BAO – barionowe oscylacje akustyczne